Lège
Lège-Cap-Ferret